Марђиња има више значења:

 Марђиња (Оитуз), насеље у округу Бакау у Румунији
 Марђиња (Бухуши), насеље у округу Бакау у Румунији
 Марђиња (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Марђиња (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији